Svoboda je lahko ime več glasil in organizacij:

 Svoboda (1896–1898), socialnodemokratski mesečnik
 Svoboda (1911), izhajal v Trstu 1911
 Svoboda (1919-1920), revija istoimenske socialnodemokratske kulturne zveze
 Svoboda (1925-1927), glasilo delavsko telovadne in kulturne zveze Svoboda
 Svoboda (1929-1936), izobraževalna in društvena revija delavsko telovadne in kulturne zveze Svoboda
 Svoboda (1948-1954), kulturna revija Slovenske prosvetne zveze
 Svoboda (zveza), socialnodemokratska zveza kulturnih društev 1913−1935
 Svoboda (1952-1964), zveza delavsko prosvetnih društev
 Gibanje Svoboda, slovenska politična stranka pod vodstvom Roberta Goloba
 Nogometni klub Svoboda, slovenski nogometni klub iz Ljubljane
 Univerzitetni hokejski klub Svoboda, slovenski klub hokeja na travi iz Ljubljane

Svoboda je tudi priimek:
 Adam Svoboda, češki hokejist
 Jiří Svoboda, češki (paleo)antropolog
 Josef Svoboda (1920−2002), češki scenograf in režiser
 Ludvík Svoboda (1895−1979), češki general in državnik 
 Oldřich Svoboda (*1967), češki hokejist
 Petr Svoboda (*1966), češki hokejist
 Radoslav Svoboda (*1957), češki hokejist
 Velimir Svoboda (1915−1974), slovenski četnik, partizan, partizan, vojaški strateg
 več čeških politikov:
 Adolf Svoboda
 Bohuslav Svoboda  
 Cyril Svoboda
 Ivo Svoboda
 Jiří Svoboda
 Vladislav Svoboda
 

Priimki